Dumon ist der Familienname folgender Personen:

 Augustin Dumon-Dumortier (1791–1852), belgischer Industrieller und Diplomat
 Pierre Sylvain Dumon (1797–1870), französischer Politiker

Siehe auch:
 Dumont